Мельничище — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мельничище — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Мельничище — деревня в Хомутовском районе Курской области.